Iacobescu este un patronim românesc, care se poate referi la:

 Aimée Iacobescu (1946-2018), actriță română
 Antonia Iacobescu (n. 1989), cântăreață română
 George Iacobescu (n. 1945), inginer și om de afaceri englez de origine română
 Luminița Iacobescu (n. 1943), actriță română
 Mihai Iacobescu (n. 1938), senator român
 Ștefan Iacobescu (1937-2001), grafician și gravor român

Nume de familie românești